Kultussteuer steht für:

 die von allen Bürgern erhobene Mandatssteuer
 die Kirchensteuer (Deutschland) und Kirchensteuer (Österreich) der jüdischen Gemeinden

Siehe auch: